Wood est un mot anglais qui signifie bois.

Nom de famille 

 Abbie Wood (1999-), nageuse britannique ;
  ;
 Allan Wood (1943-2022), nageur australien ;
 Alphonso Wood (1810-1881), botaniste américain ;
 Andrés Wood (1965-), réalisateur chilien ;
  ;
  ;
 Bari Wood (1936-), romancière américaine, spécialiste du récit fantastique et d'horreur ;
 Beatrice Wood (1893-1998), peintre américaine ;
  ;
  ;
  (1941-), chanteur et compositeur américain ;
 Brian Wood (1972-), auteur de comics américain ;
 Brian Wood, animateur britannique, créateur des Jumeaux Barjos ;
 Carène Wood (1963-), journaliste-écrivain franco-néo-zélandaise ; 
 Carol Wood (1945-), mathématicienne américaine ;
 Carolyn Wood (1945-), nageuse américaine ;
  ;
 Charles Thorold Wood (1777-1852), ornithologiste britannique ;
  ;
 Christian Wood (1995-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Cody Wood (1984-), chanteur, auteur-compositeur1 et acteur américain ;
 Corinne Wood (1954-2021), femme politique américaine ;
 Cyndi Wood (1950-), actrice et modèle de charme américaine ;
 Daisy Wood-Davis (1990-), actrice britannique ;
  (1969-), chanteur, compositeur et réalisateur artistique américain (New Kids on the Block) ;
  ;
 Douglas Wood (1880-1966), acteur et metteur en scène américain ;
 Dustin Wood (1981-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Edward Davis Wood Junior (1924-1978), réalisateur, acteur, producteur, scénariste, monteur, cascadeur américain ;
  ;
 Elijah Wood (1981-), acteur américain ;
 Elizabeth A. Wood (1912-2006), cristallographe et géologue américaine ;
 Evan Rachel Wood (1987-), actrice et chanteuse américaine ;
 Fernando Wood (1812-1881), homme politique américain ;
 Frances Wood (1883-1919), chimiste et statisticienne anglaise ;
 Frank Wood (1960-), acteur américain ;
 Gaby Wood (1971-), journaliste britannique ;
 
 George Wood (1952-), footballeur écossais ;
 Georgina Wood (1947-), juge et policière ghanéenne, devenue présidente de la Cour suprême su Ghana ;
 Gordon Wood (1931-1982), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Grant Wood (1892-1942), peintre américain ;
 Harrison Wood (2000-), coureur cycliste britannique ;
 Henrietta Wood (née vers 1819-1912), esclave américaine ;
 Horatio Curtis Wood (1841-1920), médecin et zoologiste américain ;
 Hugh Wood (1932-2021), compositeur anglais ,
 Hunter Wood (1993-), joueur de baseball américain ;
 Ivor Wood (1932-2004), réalisateur, producteur, animateur et écrivain anglais ;
 
 James Wood-Mason (1846-1893), zoologiste britannique ;
 Jamie Wood (1978-), footballeur caïmanien ;
  ;
 Josiah Wood (1843-1927), homme politique canadien ;
 Judith Wood (1906-2002), actrice de cinéma américaine, une des starlettes des Babies Stars de la saison 1931 ;
 Kate Craig-Wood (1977-2020), entrepreneure britannique en informatique.
 Kathy D'Onofrio-Wood (1964-), coureuse d'ultra-trail américaine ;
 Keith Wood (1972-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 L. Lin Wood (1952-), avocat américain et théoricien du complot ;
 Lana Wood (1946-), actrice américaine ;
 Leon Wood (1962-), joueur américain de basket-ball ;
 Leonard Wood (1860-1927), médecin et un militaire américain ;
 Martin Wood (19?-), réalisateur américain ;
 Natalie Wood (1938-1981), actrice américaine ;
 Nick Wood (1983-), joueur anglais de rugby à XV ;
  ;
 Peter Wood (1951-1999), surréaliste britannique ;
 Peter Hill-Wood (1936-2018), homme d'affaires anglais ;
 Philip Wood (1928-2008), épidémiologiste et rhumatologue britannique
 Reuben Wood (1792-1864), homme politique américain ;
  ;
  ;
 Ronnie Wood (1947-), rocker britannique ;
 Roy Wood (1946-), rocker britannique ;
 Sam Wood (1883-1949), réalisateur et producteur américain ;
 Scott Wood (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Searles Valentine Wood (1798-1880), paléontologue britannique ;
 Sharon Wood (1957-), première femme occidentale à avoir gravi l'Everest ;
 Sidney Wood (1911-2009), joueur de tennis américain ;
 Simon Wood (1968-), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Steven Wood (1961-1995), kayakiste australien ;
 Ted Wood (1931-), écrivain britannique de romans policiers ;
 Theodore Newell Wood (1909–1982), homme politique américain ;
  ;
  ;
 Victoria Wood (1953-2016), humoriste, actrice et chanteuse britannique ;
 Wallace Wood (1927-1981), dessinateur, scénariste et éditeur de bande dessinée américain ;
 Warren Wood (1887-1926), golfeur américain ;
  ;
 Willie Wood (1936-2020), joueur américain de football américain ;
 Yvelyne Wood (1946?-), sculptrice et plasticienne française ;
 Yvonne Wood (1914-1999), costumière américaine.

Toponyme 

 Wood, une rivière d'Alaska, aux États-Unis situé dans la région de recensement de Dillingham. C'est un affluent du fleuve Nushagak ;
 Wood, une municipalité du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 lac Wood, un lac de Colombie-Britannique, au Canada.

Divers 
 Sher-Wood, un fabricant canadien d'équipement de hockey
 Natalie Wood, une chanson de Jil Caplan (1991)

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme